Елирија има више значења:
 Елирија (Небраска)
 Елирија (Охајо)